sprawdzian (egzamin)
 sprawdzian (przyrząd)